Елиминациона рунда на Светском првенству у кошарци 2019. је нокаут фаза овога такмичења. Репрезентације које буду заузеле прва два места у другој рунди из група И, Ј, К и Л ће се пласирати у четвртфинале. Репрезентације које буду испале у четвртфиналу играће у доигравању од 5. до 8. места.

Квалификовани тимови

Елиминациона фаза

Распоред од 5. до 8. места

Четвртфинале

Аргентина vs. Србија

Шпанија vs. Пољска

Сједињене Америчке Државе vs. Француска

Аустралија vs. Чешка Република

Полуфинале од 5. до 8. места

Србија vs. Сједињене Америчке Државе

Пољска vs. Чешка Република

Полуфинале

Аргентина vs. Француска

Шпанија vs. Аустралија

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Референце

Спољашње везе 
FIBA Basketball World Cup 2019
 FIBA.com

Светско првенство у кошарци 2019.
Сезона 2018/19. у српској кошарци